Martineau ist der Familienname folgender Personen:

 André Martineau (1930–1972), französischer Mathematiker
 Barrett Martineau (* 1991), kanadischer Skeletonpilot
 Don Martineau (1952–2006), kanadischer Eishockeyspieler
 Eugene Martineau (* 1980), niederländischer Zehnkämpfer
 Géraldine Martineau (* 1985), französische Schauspielerin
 Harriet Martineau (1802–1876), englische Schriftstellerin
 Henri Martineau (1882–1958), französischer Arzt, Dichter, Romanist und Literaturwissenschaftler
 Herbert Martineau (1914–1994), britischer Geher
 James Martineau (1805–1900), englischer Philosoph und Theologe des Unitarismus
 John Martineau (1873–1937), US-amerikanischer Politiker
 Malcolm Martineau (* 1960), schottischer Pianist
 Michel Dancoisne-Martineau (* 1965), französischer Entsandter auf St. Helena
 Paul Martineau (1921–2010), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker
 Robert Martineau (1913–1999), britischer Geistlicher und Bischof
 Sydney Martineau (1863–1945), britischer Fechter

Siehe auch:
 Martino